— японская фамилия.

Известные носители:
 Ямагути, Гогэн (1909—1989) — известный мастер и преподаватель каратэ.
 Ямагути, Горо (1933—1999) — японский музыкант, исполнитель на сякухати.
 Ямагути, Ёсико (также известна как Ли Сянлань; 1920—2014) — японская актриса, певица, телеведущая и государственный деятель.
 Ямагути, Ёситада (род. 1944) — японский футболист.
 Ямагути, Каппэй (род. 1965) — японский сейю.
 Ямагути, Касуми (более известна под псевдонимом Кивакё; род. 1945) — японская писательница.
 Ямагути, Кэйдзи (род. 1974) — японский боксёр-профессионал.
 Ямагути, Масао (1931—2013) — японский антрополог.
 Ямагути, Мисаки (род. 1990) — японская пловчиха, призёрка Азиатских игр.
 Ямагути, Момоэ (род. 1959) — японская певица, актриса и поп-идол.
 Ямагути, Мотохиро (род. 1969) — японский футболист.
 Ямагути, Нобору (1972—2013) — японский писатель.
 Ямагути, Отоя (1943—1960) — политический активист.
 Ямагути, Павел Айдзиро (1894—1976) — архиепископ Нагасаки.
 Ямагути, Сатоси (род. 1978) — японский футболист.
 Ямагути, Соити (род. 1983) — японский художник.
 Ямагути, Сусуму — японский буддолог.
 Ямагути, Тамон (1892—1942) — вице-адмирал (посмертно) Японского Императорского флота, командир 2-й дивизии авианосцев.
 Ямагути, Тосихиро (род. 1971) — японский футболист.
 Ямагути, Хотару (род. 1990) — японский футболист.
 Ямагути, Цуёси (род. 1984) — японский кёрлингист.
 Ямагути, Цутому (1916—2010) — японец, известный тем, что пережил обе атомные бомбардировки Японии.
 Ямагути, Юдзи (1963—2020) — японский сценарист и режиссёр аниме.
 Ямагути, Юитиро (род. 1956) — японский артист театра и ТВ, певец.
 Ямагути, Юнити (род. 1940) — японский хоккеист на траве.

География:
 Ямагути (префектура) — самая западная префектура острова Хонсю.
 Ямагути (город) — столица префектуры Ямагути.

Прочее:
 Ямагути-гуми — группировка якудза.